Condado de Clinton es el nombre de 9 condados de los Estados Unidos de América:

Condado de Clinton (Nueva York)
Condado de Clinton (Ohio)
Condado de Clinton (Illinois)
Condado de Clinton (Indiana)
Condado de Clinton (Iowa)
Condado de Clinton (Kentucky)
Condado de Clinton (Míchigan)
Condado de Clinton (Misuri)
Condado de Clinton (Pensilvania)